Альберт Коста був чемпіоном попереднього року, але у півфіналі поступився Хуанові Карлосові Ферреро, який зрештою переміг у фіналі Мартіна Веркерка з рахунком 6–1, 6–3, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2003 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу